Liechtenstern ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Marx von Liechtenstern (1765–1828), österreichischer Kartograph und Statistiker
 Theodor von Liechtenstern (1799–1848), Kartograph
 Friedrich von Liechtenstern (1843–1906), preußischer Generalleutnant
 Margareta Gosebruch von Liechtenstern (1879–1968), Anthroposophin, Ehefrau und Nachlasspflegerin von Christian Morgenstern → siehe Margareta Morgenstern

Siehe auch:
 Lichtenstern (Begriffsklärung)